National Assembly (letteralmente "assemblea nazionale") è il nome del parlamento (o di una camera del parlamento) in molti paesi di lingua inglese. L'elenco degli organi legislativi con questo nome include:

 National Assembly del Belize
 National Assembly del Camerun
 National Assembly del Galles
 National Assembly del Gambia
 National Assembly del Kenya
 National Assembly del Malawi
 National Assembly di Mauritius
 National Assembly delle Seychelles
 National Assembly della Tanzania
 National Assembly dell'Uganda
 National Assembly dello Zambia